Carl Garaguly oder Karl Garaguly, auch Carl Gara Guly und Varianten ist der Name folgender Personen:

 Carl Garaguly (Tárogatóist) († nach 1917), ungarischer Tárogató-Künstler, Vater und Lehrer des Violinisten Carl Garaguly
 Carl Garaguly (auch Carl von Garaguly; Karl Gara-Guly und Charles Garaguly; 1900–1984), ungarisch-schwedischer Violinist und Dirigent, siehe Károly Garaguly